Paul Abbott (televisiemaker) (geboren 1960), Brits scenarioschrijver en producer
 Paul Abbott (honkballer) (geboren 1967), Amerikaans professioneel honkballer
 Paul Abbott (footballer) (geboren 1964), Australian football-speler